Атлистака има више значења:

 Атлистака (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атлистака (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику